Belgiens fodboldlandshold er det nationale fodboldhold i Belgien, og landsholdet bliver administreret af KBVB/URBSFA. Holdet har efter VM 2018 deltaget 13 gange i VM og 6 gange i EM. 

Belgiernes hidtil eneste titel blev vundet ved OL i 1920 på hjemmebane i Antwerpen. Ved EM i 1980 vandt man sølv efter finalenederlag til Vesttyskland, og ved både OL i 1900 og EM i 1972 blev det bronze. Bedste VM-præstation er en 3. plads ved VM i 2018 i Rusland.

Turneringsoversigt

Europamesterskaberne

Verdensmesterskaberne

Olympiske lege

FIFA Confederations Cup

Aktuel trup 
Den seneste spillertrup ved VM i fodbold 2022 i Qatar.

Fodnoter

Referencer

Eksterne henvisninger 

    
 Belgiens fodboldlandsholds profil  hos FIFA.com
 ELO team records
 Landsholdets officielle hjemmeside 
 Officiel fanklub (1895)